Bantul (regentschap), regentschap in Indonesië
 Bantul (plaats), plaats in Indonesië